Martovo pole (podle římského boha Marta) může znamenat:

 Campus Martius ve starověkém Římě
 Campo Marzio v současném Římě
 Champ-de-Mars v Paříži
 Martovo pole () náměstí v centru Petrohradu